Triumfatorkerk (Katwijk)
 Triumfatorkerk (Utrecht)
 Christus Triumfatorkerk – Den Haag